Fu eller FU kan syfta på:

 fu – en numera avskaffad svensk militär grad, se furir
 Fu (auktor) – ett auktorsnamn
 Fu (familjenamn) – ett kinesiskt familjenamn
 Förvaltningsutskott
 FU – en av svenskt rättsväsen använd förkortning för förundersökning
 FU – ett svenskt studieförbund, se Folkuniversitetet
 Fu (Dalarna) – en by i Mora kommun, Sverige

Se även 
 Kung fu
 Fu Manchu